Esistono più comuni francesi con questo nome

Feuillade – Charente
La Feuillade (Dordogna)
Louis Feuillade, regista francese del cinema muto